

Persone
Antonio Ciacci, più noto col nome d'arte di Little Tony (1941-2013) – cantante e attore sammarinese
Aurelio Ciacci noto col nome di battaglia di Folgore (1927-2008) – partigiano e politico italiano
Enrico Ciacci (1942-2018) – chitarrista e compositore italiano, fratello di Little Tony
Gaspero Ciacci (1873-1944) – politico italiano
Giulio Ciacci (1933-2017) − arbitro di calcio italiano
Matteo Ciacci (1990) – politico sammarinese
Nicola Ciacci (1982) – calciatore sammarinese, di ruolo attaccante
Sante Ciacci (1941) – ex ciclista su strada sammarinese

Altro
Ciacci – fumetto italiano
Ciacci  – primo piatto tipico emiliano
Ciacci – dolci tipici toscani ed emiliani